Шило может означать:

 Шило — ручной столярный инструмент, игла с рукояткой.
 Шило — коммуна в Германии.
 Шило — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан, в 45 км к северу от Иерусалима. См. также Силом.
 Шило — в морском жаргоне питьевой спирт.
 Шило —  и улица в Вильнюсе.

Персоналии 
 
 Шило, Анна Прокофьевна (Дойнова; род. 1937) — советская работница, новатор производства.
 Шило, Александр Алексеевич (род. 1955) — российский контрабасист, заслуженный артист России.
 Шило, Арсений Петрович (1917—1944) — советский оператор, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.
 Шило, Геннадий Михайлович (род. 1941) — российский юрист.
 Шило, Георгий Аполлонович (1925—1996) — советский военнослужащий, гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Шило, Иван Николаевич (род. 1950) — ректор Белорусского государственного аграрного технического университета.
 Шило, Михаил Давыдович (1920—1998) — советский военнослужащий, капитан, Герой Советского Союза.
 Шило, Николай Алексеевич (1913—2008) — учёный геолог, академик.
 Шило, Ольга Георгиевна (1966—2022) — украинский учёный-правовед.
 
 Шило, Ростислав Александрович (1940—2016) — российский учёный и политический деятель.
 Шило, Сергей Иванович (1947—2002) — глава администрации города Таганрога.
 Шило — псевдоним Антона Черняка, лидера российской рэп-группы «Кровосток».

Примечания